Во́лчьи я́годы — собирательное, народное название ряда растений, плоды большинства которых имеют токсические или раздражающие свойства:
 Бирючина
 Волчеягодник (сильно ядовит)
 Волчеягодник обыкновенный
 Дереза обыкновенная (не ядовита)
 Жимолость настоящая, или жимолость обыкновенная, ядовита, содержит ксилостеин (не следует путать с пищевым растением жимолостью голубой)
 Вороний глаз (ядовит)
 Белладонна (красавка обыкновенная) (ядовита)
 Крушина ломкая (свежие плоды обладают рвотным действием)
 Снежноягодник (плоды вызывают рвоту, головокружение, слабость).

Волчьими ягодами называют также и другие кустарники и травы с красными и чёрными (и даже белыми) несъедобными или ядовитыми плодами, например, бузину красную (плоды являются не ягодами, а сочными костянками); из трав — воронец и другие.

Однако не все виды являются ядовитыми.

Примечания

Литература 
 
  — УДК 635.9

Ботаника
Ядовитые растения